1165 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1165 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 281230.
 1165 км, НЭВЗ — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Код 513310.